XIII. Ljetna univerzijada održana je u Kobeu u Japanu od 24. kolovoza do 4. rujna 1985. godine.

Tablica medalja

 *zemlja domaćin

LJ 1985.
Međunarodna višešportska natjecanja u Japanu